Кормара́нш-ан-Бюже́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Отвиль-Лонес. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01122.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км восточнее Лиона, в 45 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 859 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 588 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 433 были экономически активными, 155 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 75,7 %). Из 433 активных жителей работали 427 человек (243 мужчины и 184 женщины), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 155 неактивных 50 человек были учениками или студентами, 59 — пенсионерами, 46 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн